Менины:

 Менины — картина Диего Веласкеса.
 Менины — в королевских Франции и Испании свита-сопровождение при особе наследника (наследницы) престола.
 Менины — дебютный фильм режиссёра Игоря Подольчака, Украина, 2008 г.